Stednavnet Koldby eller Kolby kan henvise til flere byer:

 Koldby (Thy) i Hørdum Sogn, Thisted Kommune
 Koldby (Tønder Kommune) i Hjerpsted Sogn, Tønder Kommune
 Kolby Sogn i Samsø Kommune
 Kolby (Samsø)
 Kolby Kås